Leukert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Leukert (* 1967), deutscher Bankmanager
 David Leukert (* 1964), deutscher Comedian und Kabarettist
 Edmund Leukert (1904–1983), deutscher Gewerkschafter und Politiker (DCSVP, später CSU), MdB
 Heinrich Leukert (1866–1941), österreichischer Politiker (SDAP), Salzburger Landtagspräsident
 Karl-Hermann Leukert, deutscher Journalist
 Ute Leukert (* 1954), deutsche Lyrikerin, Theologin sowie Frauen- und Bürgerrechtlerin

Siehe auch:

 Leuchert
 Leuckart
 Leukart